51-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 8 по 20 февраля в 1999 году в городах Кортина-д’Ампеццо (Италия, бобслей) и Альтенберг (Германия, скелетон).

Бобслей

Соревнование двоек 

 
Ранци заменил травмированного Косту после первой попытки.

Соревнование четвёрок

Скелетон

Соревнования у мужчин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Спорт в Германии в 1999 году
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира в Италии
Февраль 1999 года
Международные соревнования по бобслею в Германии
Международные спортивные соревнования в Альтенберге
Международные соревнования по бобслею в Италии
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо